Сборная Чехии по футболу, которая существует с 1994 года, представляет Чехию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Чехии. Состоит в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первый международный матч сборная провела 23 февраля 1994 года против сборной Турции.

Наивысшим достижением сборной является 2-е место на чемпионате Европы 1996.

Рекордсменом по количеству матчей за сборную является вратарь Петр Чех, сыгравший 124 матча.

Список игроков

Примечания

Ссылки 
 Полный список игроков сборной Чехии на сайте fotbal.cz 

Чехия